Az 1993-as UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1993. május 5-én és május 19-én játszották a német Borussia Dortmund és az olasz Juventus csapatai. A kupát kettős győzelemmel az olasz csapat nyerte el. Később, 1997-ben ugyanez a két csapat a bajnokok ligája-döntőben újra találkozott, akkor a Dortmund keretében három olyan játékossal nyert, akik ekkor még a Juventusnál játszottak (Kohler, Möller és Júlio César).

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1992–1993-as UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő